Allan steht für:
 Allan, einen männlichen Vornamen, siehe Alan
 Allan (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Allan (Drôme), eine Gemeinde im französischen Département Drôme
 Allan (Saskatchewan), einen Ort in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Allan Line, eine kanadisch-/britische Reederei
 Allan-Varianz, ein Maß für die Stabilität von Uhren und Oszillatoren
 den in Frankreich verlaufenden Unterlauf des Flusses Allaine

Allan ist der Name folgender Flüsse:

Allan ist der Künstlername folgender Personen:
 Allan (1909–1990), österreichischer Zauberkünstler, siehe Albin Neumann
 Allan (Fußballspieler, 1991) (Allan Marques Loureiro; * 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Allan (Fußballspieler, 1997) (Allan Rodrigues de Souza; * 1997), brasilianischer Fußballspieler (u. a. Hertha BSC, Eintracht Frankfurt)

Siehe auch:
 Alan (Begriffsklärung)
 Allan Branch
 Allan Creek
 Allan Hills im ostantarktischen Viktorialand
 Allen
 Allon